Зеленцы — топоним:

Россия 
 Зеленцы — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
Зеленцы — архипелаг из трёх островов в южной части Ладожского озера.

Украина 
 Зеленцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Зеленец